Osoby o nazwisku Ōtsuka:
 Chikao Ōtsuka − japoński aktor i seiyū
 Hōchū Ōtsuka − japoński aktor i seiyū
 Paul Yoshinao Ōtsuka − rzymskokatolicki biskup
 Ai Ōtsuka − japoński wokalistka pop